Vrbjane kan syfta på:

Bulgarien 

 Vrbjane (distrikt i Bulgarien), Sjumen, Obsjtina Kaspitjan,

Nordmakedonien 

 Vrbjani, ort, Opsjtina Krivogasjtani,